

Sigle 
 Hard disk drive – tipo di dispositivo di memoria di massa
 Horizontal Directional Drilling – tecnologia di perforazione

Codici 
 HDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Hyderabad (Pakistan)